Реж — город в Свердловской области России. Административный центр Режевского городского округа и Режевского района.

География 
Город Реж расположен на восточном склоне Среднего Урала, на реке Реж (бассейн Туры), в 83-х километрах к северо-востоку от областного центра города Екатеринбурга, в 298,6 км западнее города Тюмени (по Ирбитскому тракту). Железнодорожная станция на линии Екатеринбург — Устье-Аха.

Город делится на микрорайоны Семь ветров, Гавань, Шестой участок, Стройгородок, Вокзал, Кочнево.

Климат 
Климат континентальный. Самый тёплый месяц июль со средней температурой +20°C, а самый холодный месяц январь со средней температурой -20°C. 

Среднегодовое количество осадков: 495 мм.

Этимология 

Название по расположению на реке Реж (бассейн Туры). Этимология гидронима неясна, в мангазейских памятниках XVII века отмечено слово «реж» — проток, но языковая принадлежность этого слова не установлена. Существует версия, что слово «реж» на языке древних манси (финно-угорская языковая группа) обозначает скалистые берега. Действительно на реке Реж свыше 60 крупных скал, благодаря которым река считается одной из красивейших на Урале. В 1990-е годы, согласно справочнику Воронова, река вошла в число 100 лучших для водных путешествий рек России.

История 
Основан как посёлок в 1773 году, после того, как Савва Яковлев получил разрешение Берг-коллегии построить в верховье реки Реж чугуноплавильный и железоделательный завод. Савва Яковлев в конце XVIII века был крупнейшим российским предпринимателем, а Режевской завод его крупнейшим детищем. Всего на Урале Савва Яковлев построил 6 предприятий, а также купил 16 заводов. Своего расцвета производство на заводе достигло при внуке Саввы, Алексее Яковлеве (1804 — 1849 годы). В это время качество режевского кровельного железа считалось эталонным, о чём писали в 1835 году в журнале «Горное дело», а в 1824 году во время пребывания в Екатеринбурге им восхитился сам император Александр I. На Режевской завод отправлялись за приобретением опыта мастеровые с заводов соседних округов. В 1878 году на Всемирной промышленной выставке в Париже лист режевского железа был удостоен золотой медали, а мастер, его изготовивший, получил дорогой кафтан с хозяйского плеча.

Административно являлся волостным селением Режевской волости Екатеринбургского уезда.

В начале XX века на Режевском заводе, как и во всей уральской металлургии, начался кризис. В 1911 году Режевской завод закрылся. Первая мировая война, затем Гражданская война, трудности послереволюционного периода значительно ухудшили жизнь режевлян.

16 января 1918 года областной совет рабочих и солдатских депутатов своим постановлением объявил все предприятия акционерного общества Верх-Исетских горных и механических заводов (наследников С. Яковлева) общенародной собственностью.

Первое сообщение о наличии в районе Режа никелевых руд поступило в 1924 году от инженера Ф. М. Кондыкина, обследовавшего Голендухинское железно-рудное месторождение.

В 1930 году геологоразведочное бюро Уфалейского никелевого комбината начало разведку на никелевые руды в районе Режа. В результате поисков определены два месторождения окисленных никелевых руд: Голендухинское в 12 км от Режа и Покровское в 6 км от Режа. Режевской никелевый завод стал вторым в Советском Союзе предприятием никелевой промышленности после Верхнеуфалейского.

1 февраля 1963 года Реж отнесён к городам областного подчинения, а Режевский городской совет депутатов трудящихся передан в подчинение Свердловскому областному совету депутатов трудящихся. Позднее вновь стал городом районного подчинения.

Население

Достопримечательности 

По территории района с севера на юг проходит уникальная Самоцветная полоса Урала, с которой, по словам академика А. Е. Ферсмана, началась минералогическая история России.

13 февраля 1995 года в Реже образован государственный природно-минералогический заказник «Режевской». Основная его задача: охрана минералогических объектов, а именно старых и новых копей аметистов, топазов, изумрудов, опала, турмалинов и др. Под охраной находится более 60 копей. Он также является комплексным заказником по охране охотничьих видов животных. Заказник «Режевской» включает в себя южную часть Самоцветной полосы Урала. В пределах заказника выделяется 3 участка: Липовский, Шайтанский и Адуйский.

В городе создан минералогический музей, который организует экскурсии на старинные самоцветные копи, где происходит знакомство с технологией добычи камня, кроме того, туристы занимаются поиском в отвалах коллекционных камней. Режевской минералогический музей находится в старейшем городском особняке, которому почти 200 лет. Это дом заводоуправителя или Господский дом, который связан с именем Тита Зотова. Господский дом отличает редкая на Среднем Урале ротонда и купольное завершение.

Среди достопримечательностей Режа отмечается Храм Иоанна Предтечи, старинная церковь города, освященная в 1902 году. Храм построен в русско-византийском стиле. В разработке проекта принимали участие архитектор Сергей Козлов и академик архитектуры Юлий Дютель. При проектировании был использован образцовый проект великого К. А. Тона. 

Среди режевских заводоуправителей самым известным был Тит Зотов, которого писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк назвал одним из первых королей русского золота, который стал одним из первых героев золотой лихорадки, вспыхнувшей на Урале и охватившей в дальнейшем Сибирь и Северную Америку. 

Родник Пробойный — место, где в древности находились старообрядческие скиты. 

Монумент трудовой и боевой славы, памятник режевским умельцам-основателям города. 

Также в городе сохранились старинные каменные и деревянные дома, придающие городу исторический вид. 

Скала Пять Братьев, городской пруд с живописно поросшими сосной скалистыми берегами и множеством родников. В окрестностях города находится Режевской экопарк с проложенной экотропой вдоль скалистого берега реки Реж, видовыми площадками с режевских скал, рекреационными пляжными зонами, ландшафтными музеями в Миронове и Арамашеве.

Транспорт 

Регулярное автобусное и железнодорожное сообщение функционирует с Екатеринбургом, Артёмовским, Ирбитом, Алапаевском, Нижним Тагилом, Невьянском.

Из Екатеринбурга в город ведёт Режевской тракт. В Реже проходит железнодорожная ветка Екатеринбург — Егоршино — Устье-Аха. В собственно городе расположена станция Реж, в посёлках Стриганово и Масленникова, входящих в состав города Режа, — станция Стриганово и остановочный пункт Никель. 

На территории Режевского никелевого завода (АО «ПО «Режникель») находится одна из немногих в России электрифицированных узкоколейных железных дорог.

Промышленность 

АО «ПО «Режникель» (не работает с 2017 года).
 Режевской механический завод (не работает),.
 ООО «Режевской кабельный завод».
 Режевская швейная фабрика.
 В пригороде Реж-1 (посёлок Быстринский) существовал Режевской химический завод (РХЗ). В 2003 году он обанкротился, так как не смог работать в условиях рыночной экономики.
 Режевской завод ЖБИ.
 Режевской щебёночный завод.
 Карьер «Глинский».
 Карьер и шахта АО «Сафьяновская медь» (входит в холдинг «УГМК»).
 АО «Режевской хлебокомбинат» — производство хлебобулочных и кондитерских изделий под популярной в Свердловской области торговой маркой «Режхлеб». Продукция распространяется по всему Среднему Уралу и получает награды на федеральном уровне, завод входит в число 100 лучших предприятий пищевой промышленности России.
 ООО «НПО «Экспериментальный завод» — производство сельскохозяйственного оборудования, оборудования для камнеобработки, железнодорожного оборудования, нестандартного оборудования.
 ООО «Завод «Мехмаш» — производство машиностроительной продукции, нестандартного оборудования.
 ООО «Шнитки» — фабрика детской одежды.
 ООО «Завод «Трансформатор-Реж» — производство силовых масляных трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций.
 ООО «Эликс» — крупнейший производитель трубок ПВХ.

Культура 
 Минералогический музей «Самоцветная полоса Урала» (Советская ул., 4).
 Исторический музей (Красноармейская ул., 3).
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Металлург» (ул. Костоусова, 82).
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Горизонт» (ул. Калинина, 47).
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и искусств» (ул. Ленина, 2).
 Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр национальных культур» (ул. Краснофлотцев, 7).
 МБОУДОД «Режевская детская школа искусств» (ул. Калинина, 19а, ул. Космонавтов, 1, Красноармейская ул., 7а).
 Центральная библиотека (ул. Ленина, 30).
 Центральная детская библиотека (ул. Ленина, 30).
 Городская библиотека «Гавань» (Заводская ул., 3).
 Городская библиотека «Быстринская» (переулок Кошевого, 1)

Учебные заведения 
 Филиал Уральского промышленно-экономического техникума (бывший филиал Уральского политехнического колледжа).
 Филиал Международного института дистанционного образования.
 Режевской политехникум (ранее Режевской строительный техникум, ещё ранее сельскохозяйственный техникум).

Средства массовой информации

Газеты 
 «Режевская весть»;
 «Новости Режа»;
«Режевская весть. Округ»;

Радиостанции

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты на Бобровке (притоке Режа)
Населённые пункты на Реже